Onyx är ett släkte av rundmaskar. Onyx ingår i familjen Desmodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar